Didiscus setosus är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Karl Anton Schwarz. Didiscus setosus ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
setosus